Беттельхейм, Беттельхайм, Беттельгейм ():
 Беттельгейм, Бруно (Bruno Bettelheim, 1903—1990) — американский психолог и психиатр
 Беттельгейм, Каролина (Caroline Bettelheim, 1845—1925) — австро-венгерская камерная и оперная певица
 Беттельхейм, Шарль (Charles Bettelheim, 1913—2006) — французский экономист и историк марксистского толка